Маркус Миллер (; родился 2 апреля 1982 года в Линденберг-им-Альгойе) — немецкий футболист, вратарь.

Карьера 
После одного сезона, проведенного в клубе «Аугсбург», игрок перешёл в «Карлсруэ». В этом клубе Миллер сумел раскрыть потенциал, стал незаменимым для команды игроком и полноценным первым номером.

За «Карлсруэ» провел 183 матча. После истечения срока контракта Миллер в сезоне-2010/11 пополнил ряды «Ганновера-96». На протяжении нескольких лет вынужден был довольствоваться ролью второго вратаря, из-за чего у спортсмена даже случился нервный срыв

Ссылки 
 
 Профиль игрока на Fussballdaten.de
 Профиль игрока на Footballtop.ru
 Профиль Маркуса Миллера на сайте weltfussball.de
 Профиль Маркуса Миллера на сайте dfb.de
 Профиль Маркуса Миллера на сайте kicker.de

Футболисты Германии
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Аугсбург»
Игроки ФК «Карлсруэ»
Игроки ФК «Ганновер 96»